Ashok Kumar (1911–2001) – indyjski aktor
 Ashok Kumar (ur. 1950) – indyjski hokeista na trawie, brązowy medalista olimpijski z 1972
 Ashok Kumar – fidżyjski lekkoatleta
 Ashok Kumar (ur. 1954) – indyjski polityk
 Ashok Kumar (1956–2010) – brytyjski polityk
 Ashok Kumar (ur. 1959) – indyjski zapaśnik
 Ashok Kumar (ur. 1969) – indyjski zapaśnik
 Ashok Kumar (ur. 1981) – indyjski zapaśnik